Джон Алозиус Уард (, 24 января 1929 года, Лидс, Великобритания — 27 марта 2007 года, Уэльс, Великобритания) — католический прелат, архиепископ Кардиффа, член монашеского ордена капуцинов.

Биография 
Джон Алозиус Уард родился 24 января 1929 года. В 1945 году вступил в монашеский орден капуцинов. 7 июня 1953 года Марк Дэвис был рукоположён в священника.

25 июля 1980 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Джона Алозиуса Уарда вспомогательным епископом епархии Меневии. 1 октября 1980 года Джон Алозиус Уард был рукоположён в епископа.

5 февраля 1981 года Уард был назначен ординарием епархии Меневии. 25 марта 1983 года был назначен архиепископом Кардиффа.

26 октября 2001 года ушёл в отставку.

Умер 27 марта 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 Информация 

Епископы Меневии
Архиепископы Кардиффа
Капуцины